Vestigia Leonis steht für:
 Vestigia Leonis (Sage), eine neuzeitliche Sage in Zusammenhang mit der Zerstörung Bardowicks 1189
 Vestigia Leonis, die Mär von Bardowieck, Titel eines Buches von Richard Nordhausen aus dem Jahre 1893
 Vestigia Leonis. Die letzten Tage einer deutschen Stadt, Titel eines Buches von Richard Nordhausen aus dem Jahre 1920

Siehe auch:
 Vestigia